Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 2011/12.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2011-2012 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Qatar Foundation, UNICEF
Sportmerk: Nike

Transfers

Zomer

Statistieken

Afbeeldingen

2012
Barcelona